Jan Władysław Olszewski (ur. w 1960 w Sanoku) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalista w zakresie prawa gospodarczego.

Życiorys 
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie następnie podjął pracę jako asystent. W 1993 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Pozycja prawna organów antymonopolowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki” – UŚ w Katowicach, promotor – Jan Grabowski. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2003 r. po obronie rozprawy „Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji” – UMCS w Lublinie.

W 1994 r. podjął pracę naukową na UMCS filii w Rzeszowie. Od 2004 kierownik Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego na URz. Od początku pracy naukowej specjalizuje się w problematyce publicznego i prywatnego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na wielopłaszczyznowość regulacyjną prawa konkurencji.

Po pozytywnej ocenie wiedzy oraz dorobku naukowego przez komisję konkursową ABA CEELI (The American Bar Association Central and East European Law Initiative – Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników) oraz U.S. Department of Commerce (Ministerstwo Handlu USA) odbył staż naukowy na Uniwersytecie Indiana Bloomington w USA. Prowadził ponadto badania w FTC w Waszyngtonie (Federalna Komisja Handlu USA) i w Antitrust Division w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości USA.

W trakcie swojej pracy naukowej odbył szereg staży zagranicznych, wyjazdów studyjnych, a także prowadzi wykłady w ramach programów UE. Do ważniejszych należy zaliczyć: Waszyngton 1993 r., Cambridge 1995 r., New Delhi 1996 r. i w 2010 r., Bruksela 1999 r. i 2003 r., Haga 2000 r., Lwów 2005 r., Budapeszt 2005 r., Eskişehir 2005 r., Zaragoza 2006 r., Barcelona 2007 r., Benevento 2010 r. Tbilisi 2017.

Członek i uczestnik towarzystw i organizacji naukowych takich jak m.in.:
 ABA (American Bar Association);
 kolegium redakcyjne kwartalnika „Indiana Journal Of Global Legal Studies” – School of Law Bloomington w Indiana University w USA;
 Rada Programowa Kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego ADR.

Organizator międzynarodowych zespołów naukowych ds. prawa austriackiego (w 2014 pod kierunkiem Olszewskiego ukazała się obszerna praca Glosariusz ABGB – Glossar des ABGB mit angeführten Zitaten).

Obok badań naukowych w zakresie prawa informacji wykonuje prace eksperckie np. dla: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki (NCN), a także recenzowaniu projektów naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych.

Pracuje także w sądownictwie arbitrażowym i mediacji – przez wiele lat był prezesem Pierwszego Podkarpackiego Sądu Polubownego. Ze względu na swoje doświadczenie pełnił i nadal wykonuje szereg funkcji. W szczególności został wybrany na trzecią kadencję do Senatu URz. Wcześniej pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz sprawował funkcję uczelnianego rzecznika dyscyplinarnego ds. profesorskich. Od stycznia 2021 r. jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021–2024.

Publikacje 
Jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu prawa gospodarczego. Do najważniejszych zalicza się:
 „Nowe obowiązki informacyjne w prawie publicznym”, [w:] M. Królikowska-Olczak (red.), „Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna”, Warszawa 2018
 „Obowiązki informacyjne w mediacjach konsumenckich”, [w:] Ł. Błaszczak, J. Olszewski, R. Morek (red.), „Doświadczenia arbitrażu i mediacji. Perspektywa prywatnoprawna oraz publicznoprawna – między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa Ku Czci Prof. Jana Łukasiewicza”, Rzeszów 2018
 „Nowe obowiązki informacyjne w zakresie tworzenia ładu korporacyjnego na przykładzie nowelizacji ustawy o KRS”, [w:] K. Bilewska (red.), „Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego ustroju spółki”, Warszawa 2018
 „Obowiązki informacyjne związane z roszczeniem o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji”, [w:] E. Feret, M. Sagan (red.), „Przedsiębiorca w meandrach prawa. Aktualne problemy i kierunki zmian”, Rzeszów 2017
 „Przegląd źródeł i form opracowywania i udostępniania informacji o środowisku”, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, J. Olszewski (red.) „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką”, Rzeszów 2017
 „Ważniejsze obowiązki informacyjne w publicznych spółkach akcyjnych – na przykładzie spółek Skarbu Państwa”, [w:] A. Kidyba, M. Michalski (red.), „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”, Warszawa 2017
 „Społeczna gospodarka rynkowa jako zróżnicowany system przepływu informacji”, [w:] A. Powałowski, „Społeczna gospodarka rynkowa”, Gdańskie Studia Prawnicze Tom XXXVII, Gdańsk 2017
 „Nowa regulacja zaangażowania społeczności lokalnych w rozwój gospodarczy”, [w:] A. Powałowski (red.), „Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę”, Warszawa 2016
 „Ostatnie zmiany w prawie autorskim i propozycje dalszych reform” Rozdział I, [w:] J. Olszewski, E. Małecka (red.), „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016
 „Ewolucja Rejestrów Przedsiębiorców i wskazania, co do dalszych reform”, [w:] J. Olszewski (red.), „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym – między teorią a praktyką” – Publikacja wydana w ramach X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego – Rzeszów 2015
 Redakcja naukowa i opracowanie zespołowo kilkuset haseł w: „Glosariusz ABGB (Austriackiego Kodeksu Cywilnego) z przytoczonymi cytatami”, Rzeszów 2014
 „Wybrane regulacje prawa karnego użyteczne w zwalczaniu agresywnych czynów nieuczciwej konkurencji”, [w:] J. Olszewski (red.), „Współczesne wyzwania prawa ochrony konkurencji – między teorią a praktyką”, Rzeszów 2014
 „Determinanty i propozycje w zakresie rozwoju sądownictwa arbitrażowego”, [w:] J. Olszewski, B. Fuchs (red.), „Arbitraż. Między teorią a praktyką”, Rzeszów 2014
 „Combating unfair competition in Poland”, “Alternative dispute resolutions”, “Public protection of competition in Poland”, Selected Issues of the Polish Business Law”, [w:] Selected issues of the Polish business law, Ius et Administratio, 4/2007, vol. 16,
 „Nadzór nad koncentracjami przedsiębiorców, jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji”, Rzeszów 2004
 „Prawo gospodarcze. Kompendium”, wyd. III zmienione i uzupełnione, C.H. BECK Warszawa, 2002, Monografia (od wydania IV do VIII z 2019 Redaktor i współautor)
 „Prawo Unii Europejskiej”, wydanie trzecie zmienione, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl 2002
 „Sądy Polubowne (Arbitrażowe) jako instrument aktywizacji transgranicznej współpracy gospodarczej”, [w:] R. Biskup, M. Ganczar (red.), „Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy”, Lublin 2007

Przypisy 

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Ludzie urodzeni w Sanoku
Polscy specjaliści prawa gospodarczego
Urodzeni w 1960
Wykładowcy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego